Hercynia [] steht für:

 Herkynischer Wald, antike Bezeichnung für die Mittelgebirge nördlich der Donau und östlich des Rheins
 Hercynia (Zeitschrift), naturwissenschaftliches Periodikum
 (458) Hercynia, Asteroid des Hauptgürtels
 Gewerkschaft Hercynia, Bergwerk, siehe Kaliwerk Vienenburg
 Hercynia zum flammenden Stern, Goslarer Freimaurerloge 

Hercynia ist Namensbestandteil folgender Studentenverbindungen:
=> Auflistung aller Studentenverbindungen mit dem Namensbestandteil Hercynia
 Corps Hercynia Clausthal im Weinheimer Senioren-Convent (WSC)
 Corps Teutonia-Hercynia Braunschweig im Weinheimer Senioren-Convent (WSC)
 KDStV Hercynia Freiburg im Breisgau im Cartellverband der katholischen deutschen Studentenverbindungen (CV)
 Landsmannschaft Hercynia Mainz im Coburger Convent (CC)